

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych 
 Stanisławice – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno 
 Stanisławice – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gidle 
 Stanisławice – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia 
 Stanisławice – część wsi Siedliska w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koszyce
 Stanisławice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice 
 Stanisławice – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Koniecpol
 Stanisławice – przysiółek wsi Łaziska w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów

Ponadto 
 Stanisławice - dawna wieś, od przełomu XIX/XX w. część wsi Kościelniki, od 1951 roku w granicach administracyjnych Krakowa